Cité du design peut désigner :
 La Cité du design à Saint-Étienne
 La Cité de la mode et du design à Paris